A discografia de BTS pode ser:

Álbuns de BTS
Singles de BTS
Videografia de BTS